Table des caractères Unicode U+1A20 à U+1AAF.

Taï tham (ou lanna) (Unicode 5.2) 
Utilisés pour l’écriture brahmique avec l’écriture alphasyllabaire (ou abugida) taï tham (ou lanna), utilisée pour transcrire de façon standard la langue thaïe du Nord (kham mueang ou lanna), et aussi les langues taï-lue et khün.

Table des caractères

Voir aussi

Liens externes 
   Tai Tham, tableau sur le site Unicode.

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (1000-1FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

001A2